Profit steht für:

 Profit, ein ökonomischen und marxistischen Begriff
 Profit (Goosefeld), ein Ortsteil der Gemeinde Goosefeld in Schleswig-Holstein 

Profit ist der Familienname folgender Personen:
 Christophe Profit (* 1961), französischer Extrembergsteiger
 Clarence Profit (1912–1944), US-amerikanischer Jazzpianist, Bandleader und Komponist der Swingära
 David Profit (* 1976), deutscher Jurist, Staatssekretär
 Friedrich Profit (1874–1951), deutscher SPD-Politiker

Siehe auch:
 Proffit
 Profitlich
 Donna Leon – Tierische Profite